

Carriera

Club 
Il 26 gennaio 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Vllaznia: 2020-2021, 2021-2022

Collegamenti esterni